Johan Sandahl (født den 20. februar 1979, i Hovmantorp, Småland) er en svensk fodboldtræner. Han er den nuværende assistenttræner for Vejle Boldklub, hvor han har underskrevet en 1,5-årig kontrakt med klubben, frem til sommeren 2018.

Referencer 

Fodboldtrænere fra Sverige
Fodboldtrænere fra Vejle Boldklub